Barolo puede referirse a:
 Barolo, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo.
 Barolo, vino del norte de Italia, producido en la provincia de Cuneo al sudoeste de Alba, dentro de la región del Piamonte.
 Elena Barolo, actriz italiana.
Palacio Barolo, rascacielos construido entre 1919 y 1923 en Buenos Aires.